Nanguan Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nanguan Qu (härad i Kina), Jilin, Changchun Shi, 
 Yuwangtai Qu, härad, Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar